Synja (in lingua russa Cыня) è una città situata in Russia, nella Repubblica dei Komi.

Centri abitati della Repubblica dei Komi